Fujii-dera ist der Name folgender Tempel in Japan:

 Fujii-dera (Fujiidera)
 Fujii-dera (Yoshinogawa)